Фротнак има више значења:
 Фротнак (Минесота)
 Фротнак (Канзас)
 Фротнак (Мисури)